Die Bezirksliga Neubrandenburg 1987/88 war die 36. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Neubrandenburg durchgeführten Bezirksliga Neubrandenburg. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Neubrandenburg und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die TSG Neustrelitz sicherte sich nach 1981 ihren achten Bezirksmeistertitel und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur übergeordneten DDR-Liga. In dieser belegten die Neustrelitzer in der Staffel 1 den fünften Rang und verblieben in der Bezirksliga.

Durch den Abstieg der BSG Lok/Armaturen Prenzlau aus der DDR-Liga, wurde ihre Zweitvertretung in die Bezirksklasse zurückgestuft. Weitere Absteiger in eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln waren nach achtjähriger Zugehörigkeit Einheit Templin, sowie die beiden Vorjahresaufsteiger Fortschritt Malchow und Traktor Spantekow. Im Gegenzug zur Folgesaison stiegen die drei Staffelsieger der Bezirksklasse in die Bezirksliga auf. Neben der BSG Traktor Dargun (Staffel 1) nach 1963, gelang dies nach vierjähriger Abwesenheit Einheit Ueckermünde (Staffel 2) und Vorjahresabsteiger BSG Union Wesenberg (Staffel 3).



Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Zuschauer 
In 239 Spielen kamen 32.053 Zuschauer (ø 134 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Heimkulisse (ø)
 5.450 (ø 363) TSG Neustrelitz
 2.940 (ø 196) BSG Lokomotive Pasewalk

Literatur 
 
 

1987
Fußballsaison 1987/88